Лас Паломитас има више значења:

 Лас Паломитас (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Паломитас, Пуерто Хикипиљи (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Паломитас, Ла Фрагва (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику